

Informatique 
 Crankshaft, moteur JavaScript de Google Chrome

Mécanique 
 Crankshaft, terme anglais pour Vilebrequin